Искаков — казахская фамилия.

 Известные носители

 Искаков, Болат Газизович (род. 1947) — казахстанский военный и политический деятель.
 Искаков, Ильяс Башарович (род. 1963) — президент АО «Казахтелефильм» (1999—2003), директор АО РТРК «Казахстан» (с 2003).
Искаков, Исаак Кириллович (1902—?) — марийский советский деятель культуры, партийный работник, педагог, герой Великой Отечественной войны.
 Искаков, Кадырхан Мухамедиевич (род. 1944) — доктор медицинских наук, заместитель директора КазНИИ кардиологии.
 Искаков, Калихан (1935—2014) — советский и казахстанский писатель, драматург.
 Искаков, Капай (1906—1973) — Герой Советского Союза.
 Искаков, Куанышбек Досмаилович (род. 1968) — аким Кызылординской области с 28 июня 2019 года
 Искаков, Мурат Салимович (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 Искаков, Нурлан Абдильдаевич (род. 1963) — казахстанский политический деятель.
 Искаков, Сагадат Искакович (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Искаков, Сатан (1928—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Искаков, Сайдахмет — первый секретарь Павлодарского обкома 06.1938-1939
Искаков Сапар (род. 1941) — общественный деятель, инженер-строитель, конструктор, архитектор.
 Искаков, Спан (1896—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Искаков, Турлыбек Утешович (род. 1948) — советский и казахстанский учёный.
 Искаков, Шейшенбек Джумабекович — первый секретарь Нарынского обкома КПСС.



См. также 
 Искаково